Рыжики — топоним

Россия 
 Рыжики — деревня, Разметелевское сельское поселение, Всеволожский район, Ленинградская область

Украина 
 Рыжики — село, Черниговский район, Черниговская область

См. также
Рыжик